Siendo el húngaro una lengua aglutinante su derivación (lingüística) léxica se reduce a apilar sufijo tras sufijo, siendo la palabra original en la mayoría de los casos fácilmente reconocible. Los sufijos suelen venir en parejas para mantener la armonía vocálica de las palabras.

Formación de sustantivos

Partiendo de verbos

Partiendo de sustantivos

Formación de adjetivos

Partiendo de sustantivos

Partiendo de verbos

Formación de adverbios

Partiendo de adjetivos 

Formación de palabras
Neologismos
Gramática húngara